Otto Alder ist der Name folgender Personen:

* Otto Alder (Industrieller) (1849–1933), Schweizer Textilunternehmer und Politiker
 Otto Alder (Bildhauer) (1886–1971), Schweizer Bildhauer
 Otto Alder (Filmregisseur) (* 1953), Schweizer Filmregisseur deutscher Herkunft